

Belá, un village du district de Nové Zámky
 Belá, un village du district de Žilina
 Belá, un cours d'eau affluent du Hornád
 Suchá Belá, un ruisseau célèbre pour ses gorges
 , un cours d'eau affluent du Váh

Voir aussi 
 Béla cratère lunaire
 Belá nad Cirochou
 Košická Belá
 Spišská Belá
 
  plusieurs rois de Hongrie et localités en République tchèque

Homonymie de localités